Jose Agerre, un écrivain et académicien à l'Académie de la langue basque.

 Aguerre, un lieu de la mythologie basque.